La Mazda 121 est le nom utilisé par différentes voitures produites par Mazda, entre 1975 et 2002 sous 5 générations. Elle a été remplacée ensuite par la Mazda 2 en 2002. Elle désigne:
 La MAZDA 121, clone (hors motorisation) de la RX5 et de la COSMO AP, coupé vendu de 197X à 1981.
 La Ford Festiva, clone de la Kia Pride vendue de 1986 à 1993.
 L'Autozam Revue vendue de 1991 à 1996.
 La Mazda Demio vendue de 1996 à 2002.
 La Ford Fiesta de quatrième génération vendue de 1995 à 1999.

Première génération

Seconde génération

Troisième génération

Quatrième génération

Cinquième génération 

121
Automobile des années 1970
Automobile des années 1980
Automobile des années 1990
Automobile des années 2000